Davide Bertoncini – calciatore italiano
 Mario Bertoncini – compositore e pianista italiano
 Remo Bertoncini – antifascista italiano